DII steht für:
 Deutsch-Islamisches Institut
 Dynamic Invocation Interface
 römische Schreibweise für 502

D.II steht für:
 AEG D.II, deutsches Militärflugzeug der AEG, Abteilung Flugzeugbau
 Albatros D.II, deutsches Militärflugzeug
 Aviatik D.II, deutsches Militärflugzeug
 Daimler D.II, deutsches Militärflugzeug der Daimler-Motoren-Gesellschaft
 DFW D.II, deutsches Militärflugzeug der Deutschen Flugzeug-Werke
 Euler D.II, deutsches Militärflugzeug
 Fokker D.II, deutsches Militärflugzeug
 Friedrichshafen D.II, deutsches Militärflugzeug der Flugzeugbau Friedrichshafen
 Halberstadt D.II, deutsches Militärflugzeug
 Kondor D.II, deutsches Militärflugzeug der Kondor Flugzeugwerke
 LVG D.II, deutsches Militärflugzeug der Luftverkehrsgesellschaft (LVG)
 Naglo D.II, deutsches Militärflugzeug der Naglo-Werft
 Pfalz D.II, deutsches Militärflugzeug der Pfalz-Flugzeugwerke
 Roland D.II, deutsches Militärflugzeug
 Schütte-Lanz D.II, deutsches Militärflugzeug
 Siemens-Schuckert D.II, deutsches Militärflugzeug der Siemens-Schuckertwerke

D II steht für:
 Bayerische D II (1. Besetzung), königlich-bayerische Dampflok
 Bayerische D II (2. Besetzung), königlich-bayerische Dampflok

Dii steht für:
 Dii, eine Niger-Kongo-Sprache
 Dii GmbH, eine Industrieinitiative im Rahmen des Desertec-Projekts

DiI steht für:
 DiI, ein fluoreszenter Farbstoff

Siehe auch:
 D2

DII